Les championnats d'Europe des régions de karaté 2012, dixième édition des championnats d'Europe des régions de karaté, ont eu lieu les 9 et  à Moscou, en Russie.

2012
Karaté régions
Karaté régions 2012
Europe régions 2012
Europe régions
Sport en Russie en 2012
Sport en juin 2012